Skela je lahko:
 Skela, Jajce (Bosna in Hercegovina)
 Skela, Hrvaška
 Skela, Obrenovac (Srbija)
 Padinska Skela, Srbija
Skela (priimek), priimek